Gotsch ist der Familienname von:

 Friedrich Karl Gotsch (1900–1984), deutscher Maler und Grafiker
 Qianhong Gotsch (* 1968), deutsche Tischtennisspielerin
 Rudolf von Gotsch (1804–1888), preußischer Generalleutnant 

Siehe auch:
 Gotch